Bredmossen kan syfta på:

Sverige

Naturreservat 
 Bredmossen (naturreservat, Avesta kommun), naturreservat i Avesta kommun.
 Bredmossen (naturreservat, Norbergs kommun), en fortsättning av ovan i Norbergs kommun
 Bredmossen (naturreservat, Munkedals kommun), även Bredmossen Kynnefjäll, naturreservat i Munkedals kommun.
 Bredmossen Fiskelössjön, naturreservat i Tanums kommun.
 Bredmossen (naturreservat, Uddevalla kommun), även Bredmossen Hensbacka, tidigare Bredmossen 2, naturreservat i Uddevalla och Munkedals kommuner.

Åland 
 Bredmossen, Hammarland, en våtmark i Hammarlands kommun